Под этим названием известно несколько кинофильмов:
 Неистовство (фильм, 1987) — американский фильм Уильяма Фридкина
 Неистовство (фильм, 2009) — германо-канадский фильм Уве Болла